Gewirtzman oder Gwirtzman ist der Name folgender Personen:

 Daniel Gwirtzman, US-amerikanischer Tänzer, Choreograph, Tanzpädagoge und Filmemacher
 David Gewirtzman (1928–2012), Holocaustüberlebender und Menschenrechtsaktivist
 Tomer Gewirtzman (* ≈1990), israelischer Pianist